Los plesiosauroideos (Plesiosauroidea, del griego plēsios/πλησιος 'cercano' y sauros/σαυρος 'lagarto') son un suborden de saurópsidos plesiosaurios, reptiles marinos que vivieron desde el Jurásico Inferior hasta el Cretácico Superior. Después de su descubrimiento, algunos plesiosauroideos fueron en broma considerados como "una serpiente dentro del caparazón de una tortuga", a pesar de que carecían de caparazón.

Los Plesiosauroidea aparecieron en el período Jurásico Inferior (a finales del Sinemuriano) y perduraron hasta la extinción masiva del Cretácico-Terciario, al final del Mesozoico. El más antiguo plesiosauroideo confirmado es el propio Plesiosaurus, mientras que otros taxones contemporáneos han resultado ser pliosauroideos. A pesar de que eran reptiles diápsidos mesozoicos que vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios, no formaban parte de ese grupo ni eran parientes cercanos suyos. Gastrolitos son frecuentemente encontrados en asociación con fósiles de plesiosauroideos.

Historia 

Los primeros esqueletos de plesiosauroideos fueron hallados en Inglaterra por Mary Anning, a principios del siglo XIX, y estuvieron entre los primeros fósiles de vertebrados descritos por la ciencia. Restos de plesiosauroideos fueron hallados por el geólogo escocés Hugh Miller en 1844 en rocas del Gran Grupo Estuarino (entonces conocidos como 'Series') de Escocia occidental. Muchos otros han sido encontrados, algunos de ellos virtualmente completos, y nuevos descubrimientos son hechos frecuentemente. Uno de los mejores especímenes fue hallado en 2002 en la costa de Somerset (Inglaterra) por alguien pescando desde la costa. Este espécimen, llamado el espécimen Collard por su hallazgo, estuvo en exhibición en el Museo Taunton en 2007. Otro, menos completo, un esqueleto fue hallado en 2002, en los acantilados en Filey, Yorkshire, Inglaterra, por un paleontólogo aficionado. El esqueleto preservado está en exhibición en el Museo Rotunda en Scarborough.

Muchos museos tienen ejemplares de plesiosauroideos. Entre estos es notable la colección del Museo de Historia Natural de Londres, que está en exhibición en la galería de reptiles marinos. Varios hallazgos históricamente importantes pueden ser hallados aquí, incluyendo el esqueleto parcial de Nottinghamshire reportado por Stukely en 1719 el cual es el primer registro escrito de cualquier reptil marino. Otros especímenes incluyen aquellos adquiridos a Thomas Hawkins a principios del siglo XIX.

Otros museos con especímenes en exhibición del Reino Unido incluyen el Museo New Walk, Leicester, el Museo de Yorkshire, el Museo de Sedgwick en Cambridge, el Museo de Mánchester, el Museo de Warwick, el Museo de Bristol y el Museo de Dorset. Un espécimen fue situado en exhibición en ele Museo Lincoln (ahora La Colección Lincoln) en 2005. El Museo de Peterborough posee una excelente colección de material de plesiosauroideos de las canteras de Oxford Clay. El más completo espécimen conocido del plesiosauroideo de cuello largo Cryptoclidus, excavado en la década de 1980s puede ser visto allí.

Descripción 

Los plesiosauroideos tenían un cuerpo ancho y una cola corta. Estos retuvieron sus cuatro extremidades ancestrales, que evolucionaron en grandes aletas.

Se ha determinado a través de registros de sus dientes que varios reptiles marinos, incluyendo a los plesiosauroides, tenían un metabolismo de sangre caliente (homotermia) similar al de los mamíferos. por lo tanto, tenían la habilidad de generar calor endotérmico para sobrevivir en ambientes fríos.

Evolución 
Los plesiosauroideos evolucionaron de formas primitivas similares a los pistosaurios. Las varias familias de plesiosauroideos tenían en general la misma apariencia externa y se distinguen a partir de varios detalles específicos. Entre estos se encuentran los Plesiosauridae, especies poco especializadas típicas del Jurásico inferior; Cryptoclididae, (como Cryptoclidus), con un cuello moderadamente largo y de constitución robusta; Elasmosauridae, con cuellos poco flexibles y extremadamente alargados, rematados con cabezas diminutas; y los Cimoliasauridae, un grupos mal conocido de pequeñas formas del Cretácico. De acuerdo a las clasificaciones tradicionales, todos los plesiosauroideos tenían una cabeza pequeña y el cuello largo, pero en las clasificaciones recientes un grupo de cuello corto y cabeza grande del Cretácico, los Polycotylidae, son incluidos bajo Plesiosauroidea, en lugar de pertenecer a los Pliosauroidea en el sentido tradicional. El tamaño de los plesiosaurios variaba significativamente, desde la longitud de Trinacromerum estimada en tres metros hasta los veinte metros de Mauisaurus.

Comportamiento 

A diferencia de sus primos pliosauroideos, los plesiosauroideos (con la excepción de los Polycotylidae) eran probablemente nadadores lentos. Es probable que recorrieran lentamente las profundidades, usando su largo cuello flexible para mover su cabeza en posición para atrapar peces o cefalópodos desprevenidos. Su adaptación a nadar con cuatro aletas les pudo haber dado una maniobrabilidad excepcional, ya que podrían haber girado rápidamente sus cuerpos para lograr obtener sus presas.

Contrario a muchas reconstrucciones de plesiosauroideos, probablemente era imposible para estos elevar sus cabezas y largos cuellos sobre la superficie, en una "pose de cisne" que es frecuentemente representada {Everhart, 2005}. Incluso si hubieran sido capaces de doblar sus cuellos hasta ese punto (lo cual no podían), la gravedad habría inclinado su cuerpo hacia adelante y mantendría la mayor parte del pesado cuello en el agua.

La serie Walking with Dinosaurs mostró al plesiosauroideo Cryptoclidus arrastrándose en tierra como un león marino.

El 12 de agosto de 2011, investigadores estadounidense describieron un fósil de un plesiosaurio preñado hallado en un rancho en Kansas en 1987. El animal, Polycotylus latippinus, ha confirmado que estos reptiles marinos daban a luz a una única cría de gran tamaño - contraryiamente a otros reptiles marinos cuya reproducción típicamente producía un gran número de crías pequeñas. Antes de este estudio, los plesiosauroideos eran a veces retratados arrastrándose fuera del agua para depositar sus huevos a la manera de las tortugas marinas, pero los expertos ya sospechaban desde hacía un tiempo que su anatomía no era compatible con la idea de moverse sobre tierra. El plesiosaurio adulto medía 4 metros de largo y la cría 1.5 metros.

Taxonomía 
La clasificación de los plesiosauroides ha variado; La siguiente representa una versión (véase Evans, 2012)

 Superorden SAUROPTERYGIA
 Orden PLESIOSAURIA
 Suborden Pliosauroidea
 Suborden Plesiosauroidea
 ? Leurospondylus
 Eoplesiosaurus
 Eretmosaurus
 Westphaliasaurus
 Familia Plesiosauridae
 Plesiosaurus
 Euplesiosauria
 Familia Microcleididae
 Hydrorion
 Lusonectes
 Microcleidus
 Occitanosaurus
 Seeleyosaurus
 Familia Cryptoclididae
 ?Abyssosaurus
 Opallionectes
 Pantosaurus
 Picrocleidus
 Plesiopterys
 Scanisaurus
 Subfamilia Cryptoclidinae
 Colymbosaurus
 Cryptoclidus
 Kimmerosaurus
 Tatenectes
 Tricleidus
 Subfamilia Muraenosaurinae
 Muraenosaurus
 Tremamesacleis
 Vinialesaurus
 Familia Elasmosauridae
 Albertonectes
 Aphrosaurus
 Callawayasaurus
 Elasmosaurus
 Eromangasaurus
 Fresnosaurus
 Futabasaurus
 Hydralmosaurus
 Hydrotherosaurus
 Libonectes
 Mauisaurus
 Styxosaurus
 Terminonatator
 Thalassomedon
 Tuarangisaurus
 Wapuskanectes
 Zarafasaura
 Subfamilia Aristonectinae
 Aristonectes
 Kaiwhekea
 Elasmosáuridos dudosos
 Cimoliasaurus
 Goniosaurus
 Ogmodirus
 Orophosaurus
 Piptomerus
 Woolungasaurus

Filogenia 
En 2012, Mark Evans publicó un nuevo análisis filogenético de Plesiosauria en su disertación doctoral. Su análisis filogenético combina datos mayormente de las siguientes matrices: el análisis original de Ketchum y Benson (2010) y sus actualizaciones (Ketchum & Benson (2011), Benson et al. (2011a, 2011b, 2012, en prensa), el análisis original de O’Keefe (2001) y sus actualizaciones (O’Keefe & Wahl (2003b), O’Keefe (2004b, 2008), Albright et al. (2007), O’Keefe (2008) y O’Keefe & Street (2009)), Gasparini et al. (2002, 2003), Großmann (2007), Smith & Dyke (2008) y Vincent et al. (2011). Características adicionales fueron añadidas de varios artículos anteriores. La matriz incluye 107 taxones (especies válidas o especímenes sin nombrar) incluyendo un único grupo externo (Simosaurus gaillardoti). Se obtuvieron así 339 características morfológicos (comparados a 70 taxones y 216 características en Benson et al. (en prensa) - el segundo mayor análisis filogenético de plesiosaurios). El siguiente cladograma sigue a este análisis (basado en el árbol consensuado de Adams, el cual está mejor resuelto en dos clados como se anota en la sección de "Resultados"). La filogenia de los plesiosaurios no plesiosauroides se muestra en el artículo de Plesiosauria.

Véase también
Sauropterigios 
Hifalosáuridos
Askeptosaurus

Referencias

Bibliografía 

 Carpenter, K. 1996. A review of short-necked plesiosaurs from the Cretaceous of the western interior, North America. Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaeontologie Abhandlungen (Stuttgart) 201(2):259-287.
 Carpenter, K. 1997. Comparative cranial anatomy of two North American Cretaceous plesiosaurs. Pp 91–216, in Calloway J. M. and E. L. Nicholls, (eds.), Ancient Marine Reptiles, Academic Press, San Diego.
 Carpenter, K. 1999. Revision of North American elasmosaurs from the Cretaceous of the western interior. Paludicola 2(2):148-173.
 Cicimurri, D. J. and Everhart, M. J. 2001. An elasmosaur with stomach contents and gastroliths form the Pierre Shale (Late Cretaceous) of Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 104(3-4): 129-143.
 Cope, E. D. 1868. Remarks on a new enaliosaurian, Elasmosaurus platyurus. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 20:92-93.
 Ellis, R. 2003. Sea Dragons (Kansas University Press)
 Everhart, M. J., 2000. Gastroliths associated with plesiosaur remains in the Sharon Springs Member of the Pierre Shale (Late Cretaceous), western Kansas. Kansas Acad. Sci. Trans. 103(1-2):58-69.
 Everhart, M. J. 2002. Where the elasmosaurs roam... Prehistoric Times 53: 24-27.
 Everhart, M. J. 2004. Plesiosaurs as the food of mosasaurs; new data on the stomach contents of a Tylosaurus proriger (Squamata; Mosasauridae) from the Niobrara Formation of western Kansas. The Mosasaur 7:41-46.
 Everhart, M. J. 2005. Bite marks on an elasmosaur (Sauropterygia; Plesiosauria) paddle from the Niobrara Chalk (Upper Cretaceous) as probable evidence of feeding by the lamniform shark, Cretoxyrhina mantelli. PalArch, Vertebrate paleontology 2(2): 14-24.
 Everhart, M. J. 2005. "Where the Elasmosaurs roamed", Chapter 7 in Oceans of Kansas: A Natural History of the Western Interior Sea, Indiana University Press, Bloomington, 322 p.
 Everhart, M. J. 2005. "Gastroliths associated with plesiosaur remains in the Sharon Springs Member (Late Cretaceous) of the Pierre Shale, Western Kansas" (on-line, updated from article in Kansas Acad. Sci. Trans. 103(1-2):58-69)
 Everhart, M. J. 2005. Probable plesiosaur gastroliths from the basal Kiowa Shale (Early Cretaceous) of Kiowa County, Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 108 (3/4): 109-115.
 Everhart, M. J. 2005. Elasmosaurid remains from the Pierre Shale (Upper Cretaceous) of western Kansas. Possible missing elements of the type specimen of Elasmosaurus platyurus Cope 1868? PalArch 4(3): 19-32.
 Everhart, M. J. 2006. The occurrence of elasmosaurids (Reptilia: Plesiosauria) in the Niobrara Chalk of Western Kansas. Paludicola 5(4):170-183.
 Everhart, M. J. 2007. Use of archival photographs to rediscover the locality of the Holyrood elasmosaur (Ellsworth County, Kansas). Kansas Academy of Science, Transactions 110(1/2): 135-143.
 Everhart, M. J. 2007. Sea Monsters: Prehistoric Creatures of the Deep. National Geographic, 192 p. ISBN 978-1-4262-0085-4.
 Everhart, M. J. "Marine Reptile References" and scans of "Early papers on North American plesiosaurs"
 Hampe, O., 1992: Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 145: 1-32.
 Lingham-Soliar, T., 1995: in Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 347: 155-180.
 O'Keefe, F. R., 2001. A cladistic analysis and taxonomic revision of the Plesiosauria (Reptilia: Sauropterygia);  Acta Zool. Fennica 213: 1-63.
 Massare, J. A. 1988. Swimming capabilities of Mesozoic marine reptiles: Implications for method of predation. Paleobiology 14(2): 187-205.
 Massare, J. A. 1994. Swimming capabilities of Mesozoic marine reptiles: a review. pp. 133–149 In Maddock, L., Bone, Q., and Rayner, J. M. V. (eds.), Mechanics and Physiology of Animal Swimming, Cambridge University Press.
 Smith, A. S. 2008. Fossils explained 54: plesiosaurs. Geology Today. 24, (2), 71-75 PDF document on the Plesiosaur Directory
 Storrs, G. W., 1999. An examination of Plesiosauria (Diapsida: Sauropterygia) from the Niobrara Chalk (Upper Cretaceous) of central North America, University of Kansas Paleontological Contributions, (N.S.), No. 11, 15 pp.
 Welles, S. P. 1943. Elasmosaurid plesiosaurs with a description of the new material from California and Colorado. University of California Memoirs 13:125-254. figs. 1-37., pls. 12-29.
 Welles, S. P. 1952. A review of the North American Cretaceous elasmosaurs. University of California Publications in Geological Science 29:46-144, figs. 1-25.
 Welles, S. P. 1962. A new species of elasmosaur from the Aptian of Columbia and a review of the Cretaceous plesiosaurs. University of California Publications in Geological Science 46,  96 pp.
 White, T., 1935: in Occasional Papers Boston Soc. Nat. Hist. 8: 219-228.
 Williston, S. W. 1890. A new plesiosaur from the Niobrara Cretaceous of Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 12:174-178, 2 fig.
 Williston, S. W. 1902. Restoration of Dolichorhynchops osborni, a new Cretaceous plesiosaur. Kansas University Science Bulletin, 1(9):241-244, 1 plate.
 Williston, S. W. 1903. North American plesiosaurs. Field Columbian Museum, Publication 73, Geology Series 2(1): 1-79, 29 pl.
 Williston, S. W. 1906. North American plesiosaurs: Elasmosaurus, Cimoliasaurus, and Polycotylus. American Journal of Science, Series 4, 21(123): 221-234, 4 pl.
 Williston, S. W. 1908. North American plesiosaurs: Trinacromerum. Journal of Geology 16: 715-735.
 (  ), 1997: in Reports of the National Center for Science Education, 17.3''' (May/June 1997) pp 16–28.

 Enlaces externos 
 Fox News: Possibly Complete Plesiosaur Skeleton Found in Arctic
 The Plesiosaur Site. Richard Forrest.
 The Plesiosaur Directory. Dr Adam Stuart Smith.
 The name game: plesiosaur-ia, -oidea, -idae, or -us?.
 Oceans of Kansas Paleontology. Mike Everhart.
 Where the elasmosaurs roam: Separating fact from fiction. Mike Everhart.
 Triassic reptiles had live young The Filey (Yorkshire) Plesiosaur 2002 (part 1)
 The Filey (Yorkshire) Plesiosaur 2002 (part 2)
 Antarctic Researchers to Discuss Difficult Recovery of Unique Juvenile Plesiosaur Fossil, from the National Science Foundation, December 6, 2006.
 "Fossil hunters turn up 50-ton monster of prehistoric deep". Allan Hall and Mark Henderson. Times Online'', December 30, 2002. (Monster of Aramberri)

Plesiosaurios del Jurásico
Plesiosaurios del Cretácico